Таканаси — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Таканаси, Сара (род. 1996) — японская прыгунья на лыжах с трамплина, чемпионка мира 2013 года.
 Таканаси, Ясухару (род. 1963) — японский композитор, автор музыки ко многим аниме-сериалам.